Демарин — фамилия. Известные носители:
 Демарин, Александр Михайлович (1938—2018) — советский и белорусский график и живописец.
 Демарин, Игорь Борисович (род. 1959) — советский, украинский и российский композитор и певец.
 Демарин, Массимо (род. 1979) — хорватский шоссейный велогонщик.